Az Allsvenskan 1995-ös szezonja volt a bajnokság hetvenegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag